Буря́тская — посёлок при станции в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Входит в сельское поселение «Ушарбай».

География 
Посёлок расположен вблизи перевала Мир на Могойтуйском хребте, в 12 км к северо-западу от административного центра сельского поселения — села Ушарбай.

История 
Станция была построена в 1901 году при строительстве ветки Тарская — Забайкальск, как западный подход к КВЖД, на 6348 км от Москвы.

Первым колхозом на территории района и Агинского округа, созданным в 1926 году, была коммуна «Ажалчин» (по бурятски — Труженик), организованная по инициативе коммунистов железнодорожной станции Бурятской и села Ушарбай.

С весны 2008 года в районе посёлка проводились работы по спрямлению пути на участке Седловая — Бурятская.

Население

Примечания

Ссылки 
 
  (Карымская — Тарская — Седловая — Могойтуй)

Населённые пункты Могойтуйского района